Okręty US Navy o nazwie USS "Liberator":

 Pierwszy "Liberator" był 44 działową fregatą zbudowaną w 1826. Przemianowany na "Hudson".
 Drugi "Liberator" był transportowcem zwierząt. Zwodowany 24 marca 1918 w stoczni Union Iron Works w San Francisco.
 Trzeci "Liberator" (AMc-87) był trałowcem przybrzeżnym typu Accentor. Był w służbie w latach 1942-1945.

Liberator